CHN est un code qui peut signifier :
 République populaire de Chine, 
 selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays),
 selon la liste des codes pays du CIO,
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-3 ;
  ;
 Aéroport municipal de Wauchula, en Floride, aux États-Unis, selon la liste des codes FAA des aéroports ;
 cyanure d'hydrogène.

CHN est un sigle qui peut signifier :
 analyseur CHN (où CHN signifie carbon, hydrogen et nitrogen), un instrument scientifique utilisé pour quantifier le carbone, l'hydrogène et l'azote dans un échantillon.

Code